

Culture et société 
 L'école Lacordaire est un établissement d’enseignement privé situé à Marseille (France) ;

Patronyme 

 Adrien-Léon Lacordaire (1803-1895), un ingénieur des mines, promoteur immobilier, urbaniste et historien de l'art français ;
 Henri Lacordaire (1802-1861), un théologien et prédicateur dominicain, journaliste et homme politique français, frère de Théodore ;
 Jean Auguste Philibert Alexandre Lacordaire (1789-1860), un ingénieur et homme politique français ;
 Jérôme Rousse-Lacordaire (1962-), un théologien et historien dominicain français ;
 Théodore Lacordaire (1801-1870), un entomologiste français installé en Belgique, frère d'Henri.

Toponyme

Canada 
 le boulevard Lacordaire, une voie de l'île de Montréal ;

France 
 la rue Lacordaire, une voie de Nancy ;
 la rue Lacordaire, une voie de Paris.